Віллі Елдон О'Рі (,  15 жовтня 1935, Фредериктон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1950 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 23 років, провів, захищаючи кольори команд нижчих північноамериканських ліг, за виключенням двох сезонів, відіграних за «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 45 матчів у НХЛ.

У 2003 році став володарем Трофею Лестера Патрика.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ